Kuber, vladar
Kuber (brdo), brdo u BiH
Kuber (selo), selo u BiH